Абигейл Мешэм, баронесса Мешэм (Эбигайл Мэшем; урожд. Хилл) — английская придворная, фаворитка королевы Анны и двоюродная сестра Сары, герцогини Мальборо.

Биография 
Абигейл Хилл была дочерью лондонского торговца Фрэнсиса Хилла и Элизабет Хилл (урожденная Дженнингс). Элизабет Хилл была тетей Сары Дженнингс (позже — герцогиня Мальборо). Семья Абигейл оказалась в бедственном положении из-за спекуляций её отца, и Абигейл была вынуждена работать служанкой сэра Джона Риверса из Кента.

Абигейл подружилась со своей старшей кузиной Сарой Дженнингс (впоследствии герцогиней Черчилль), фрейлиной принцессы Анны.

Сара Черчилль взяла Абигейл в свое домашнее хозяйство в Сент-Олбанс. После вступления на престол принцессы Анны в 1702 году Абигейл получила назначение в королевском дворе примерно в 1704 году.

Фаворитка 
В 1704 году стала чувствоваться значительная разница между Сарой, сторонницей вигов и кампании лорда Мальборо в «Войне за испанское наследство», и Анной (как и Абигайл), сторонницей тори.

Вскоре Абигейл Хилл начала вытеснять свою могущественную родственницу. Первое свидетельство о том, что Сара Черчилль имела растущую симпатию своего протеже появилось летом 1707 года: королева присутствовала на свадьбе Абигейл Хилл и Сэмюэла Мэшема, придворного джентльмена.

Завершение влияния Абигейл было отмечено в 1710 году, когда королева вынудила Мальборо, вопреки его воле, дать важное назначение полковнику Джону Хиллу, брату Абигейл. Сандерленд, Годолфин и другие министры от вигов были вскоре уволены с должности, в основном под влиянием Абигейл, чтобы освободить место для Харли и Болингброка.

В следующем году, будучи герцогиней Мальборо, Сара была уволена со двора. Абигейл (леди Мэшем), заняла свое место . В 1711 году министры, стремясь опозорить Мальборо и подписать Утрехтский мир, обеспечили свое положение в Палате лордов, назначив двенадцать новых пэров. Одним из них был Сэмюэль Мэшем, муж Абигейл, который был назначен бароном Мэшемом.

Вскоре Абигейл поссорилась с Харли, который теперь был известен как лорд Оксфорд и Мортимер, и поощряла растущее личное отвращение королевы к своему министру. Колебания Харли между якобитами и сторонниками ганноверской преемственности короны, вероятно, усилили противодействие Абигейл, которая теперь горячо поддерживала якобитскую партию, возглавляемую Болингброком и Фрэнсисом Аттербери.

27 июля 1714 года королева Анна уволила лорда Оксфорда и Мортимера из кабинета лорда Верховного казначея, и через три дня назначила 1-го герцога Шрусбери. 1 августа 1714 года Анна умерла в возрасте 49 лет.

После смерти Анны в 1714 году Абигейл Мэшем и её муж Сэмуэль были выселены из двора. Абигейл ушла на пенсию и тихо жила в своем загородном доме Отес до своей смерти в 1734 году. Самюэль купил усадьбу недалеко от Виндзора. Они не бедствовали.

Абигейл похоронена на кладбище Всех Святых в деревне Хай-Лейвер в Эссексе.

В культуре 
Абигейл Мешэм выведена как персонаж в пьесе Эжена Скриба «Стакан воды» и снятом по её сюжету одноимённом советском фильме 1979 года и одноимённом фильме-спектакле 1957 года по постановке Малого театра. Она также показана в сериале BBC «Первые Черчилли» 1969 года и в фильме «Фаворитка» 2018 года.

Примечания 

Фавориты английских королей